Число «один» (一) в китайской культуре символизирует начало всех вещей, совершенную неделимую сущность.

В философии 

 Нерасчлененное единство: 道生一, 一生二, 二生三, 三生萬物 Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, три рождает всё сущее. (Лао-цзы)
 Соответствует стихии Вода: 五行: 一曰水, 二曰火, 三曰木, 四曰金, 五曰土 Пять стихий: первая называется вода, вторая — огонь, третья — дерево, четвёртая — металл, пятая — земля. (Хун фань)
 Означает сплошную черту в триграмме: 天一地二天三地四 Небу соответствует число один, земле — два, небу — три, земле — четыре. (И цзин)

В музыке 
 Используется как нотный знак, для обозначения тонов 夾鍾 и 姑洗.

В именах и фамилиях 
 Исин (一行) — знаменитый китайский астроном.
 Чжао Имань (赵一曼) — деятель Коммунистической Партии Китая.

В пословицах, поговорках, чэнъюях 
 一马一鞍 на одну лошадь — одно седло (в значении: одной жене — только одного мужа).
 一箭双鵰 одной стрелой сбить двух орлов.
 Убить одним камнем двух птиц (в игре го).

1 (число)
Культура Китая
Китайская нумерология